L'expression Oscars du cinéma 1935 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1935 et honorait des films sortis en 1934.

Pour les films sortis en 1935 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1936.